Pastiglie – singolo dei Prozac+ del 1996
 Pastiglie freno